All Hallows, Engels voor Allerheiligen, een christelijke feestdag.
 All Hallows Eve, Hallow-e'en, de vooravond van Allerheiligen.
Kerken in Engeland:
 All Hallows-by-the-Tower, een kerk in Londen uit 675.
 All Hallows Lombard Street, een voormalige kerk in Londen van de 11e eeuw tot 1937.
 All Hallows Staining, een voormalige kerk in Londen van de 12e eeuw tot 1870.
 All Hallows Bread Street, een voormalige kerk in Londen van de 13e eeuw tot 1666.
 All Hallows Honey Lane, een voormalige kerk in Londen van de 13e eeuw tot 1666.
 All Hallows-on-the-Wall, een kerk in Londen uit 1767.
Kerken in de Verenigde Staten:
 All Hallows Church (South River), een kerk uit circa 1710 in Edgewater, Maryland, VS.
 All Hallows Episcopal Church, een kerk uit 1756 in Snow Hill, Maryland, VS.
Scholen:
 All Hallows College, een hogeschool in Dublin in Ierland sinds 1842.
 All Hallows' School, een school voor meisjes in Brisbane in Australië sinds 1861.
 All Hallows High School, een highschool in The Bronx in New York sinds 1909.
Muziek:
 All Hallow's, een muziekalbum van de Amerikaanse groep AFI uit 1999.